Dužice je lahko:
 Dužice, Bosna in Hercegovina
 Dužice, Črna gora